W Polsce
 Brda – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły
 Brda – wieś w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Bydgoski Klub Piłkarski „Brda”
 ST Brda – polski trawler; zatonął w 1975 roku
 Brda – rodzaj domu

W Bośni i Hercegowinie
 Brda – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Drvar
 Brda – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Kupres
 Brda – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Brda – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Trnovo
 Brda – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Bugojno
 Brda – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Donji Vakuf
 Brda – wieś  w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Srebrenik
 Brda – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Velika Kladuša
 Brda – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Olovo
 Brda – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš
 Brda – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica
 Brda – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Vlasenica

 W Chorwacji
 Brda – dzielnica Splitu 

W Czarnogórze
 Brda – wieś w gminie Budva
 Brda – wieś w gminie Pljevlja
 Brda – region

 W Słowenii
 Brda – wieś w gminie Radovljica
 Brda – wieś w gminie miejskiej Slovenj Gradec
 Brda – miejscowość